Zeus je lahko:

Zevs, bog iz grške mitologije, v slovenskem pravopisu Zevs
Zeus, slovenska glasbena skupina
Zeus, športna blagovna znamka